Суперліга Данії сезону 2010–2011 — 21-ий сезон Суперліги Данії з футболу. Чемпіоном став Копенгаген.

Учасники

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб Норшелланн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2011—2012 як переможець Кубку Данії 2010—2011

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Данії на soccerway 

2010-2011
Данія
Данія